Sidi Naâmane – comune dell'Algeria nella provincia di Médéa
Sidi Naâmane – comune dell'Algeria nella provincia di Tizi Ouzou